|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bad Gastein (officieel Gastein Ladies) van 2007 vond plaats van 23 tot en met 29 juli 2007 in de Oostenrijkse plaats Bad Gastein. Het was de eerste editie van het toernooi in Bad Gastein, en daarmee de feitelijke voortzetting van het Austrian Open dat voor het laatst in Wenen werd georganiseerd (2001–2004). Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd Francesca Schiavone uit Italië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Oostenrijkse Yvonne Meusburger in twee sets. Het was Schiavones eerste WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het als derde geplaatste Tsjechische duo Lucie Hradecká en Renata Voráčová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Ágnes Szávay en Vladimíra Uhlířová in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Hradecká had daarnaast geen eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Voráčová een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bad Gastein 2007
Bad Gastein